

Plaatsen
Zuid-Holland
 Alphen aan den Rijn (plaats), hoofdplaats in de gemeente Alphen
 Alphen aan den Rijn (gemeente), gemeente in de provincie Zuid-Holland
 Alphen (Zuid-Holland), gemeente tot 1917, die ook Alphen aan den Rijn omvatte
 Alphen en Rietveld, ambachtsheerlijkheid
Noord-Brabant
 Alphen-Chaam, gemeente in Noord-Brabant
 Alphen (Noord-Brabant), dorp in de gemeente Alphen-Chaam
Gelderland
 Alphen (Gelderland), Alphen aan de Maas), dorp in de gemeente West Maas en Waal

Personen
 Van Alphen, Nederlands adellijk geslacht
 Hieronymus van Alphen (1746-1803), Nederlands schrijver
 Daniël François van Alphen (1774-1840), Nederlands politicus
 Tony van Alphen (1878-1910), Nederlands kunstschilderes
 John Van Alphen (1914-1961), Belgisch voetballer
 Hans Van Alphen (1982), Belgisch tienkamper

Overig
 Alpen (Noordrijn-Westfalen), stad en gemeente in Duitsland, oude spelling: Alphen
 Alphen Estate in Constantia, Zuid-Afrika, gesticht in 1714 door Theunis van Schalkwyk, nu Nationaal Monument